Населені пункти в Чехії:

 Боротін (Бланско)
 Боротін (Табор)